Crumpler steht für:
 Crumpler (North Carolina), Ort in den USA
 Crumpler (West Virginia), Ort in den USA

Crumpler ist der Familienname folgender Personen:
 Alge Crumpler (* 1977), amerikanischer Footballspieler
 Carlester Crumpler (* 1971), amerikanischer Footballspieler
 Rebecca Lee Crumpler (1831–1895), amerikanische Ärztin